Новоржевская волость — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Новоржевском районе Псковской области Российской Федерации.

Административный центр — город Новоржев (который в саму волость не входит).

География 
Территория волости граничит на севере с Вехнянской волостью Новоржевского района, на западе — с Пушкиногорским районом, на юге — с Опочецким районом, на юго-востоке и востоке — с Бежаницким районом Псковской области.

На территории волости находится часть Бежаницкой возвышенности, в том числе наивысшая точка Псковской области — гора Лобно (338 м). Также расположены Селецкие озёра (3,8 км² на границе с Бежаницким районом, глубиной до 6 м; часто как единое озеро Селецкое или Тайловское), а также другие озёра: Лобно (1,3 км² на границе с Бежаницким районом), Михалкинское (1,0 км², глубиной до 5 м), Студенецкое (0,4 км²), Столбушинское (0,8 км², глубиной до 4 м), Долысецкое (0,2 км², глубиной до 4 м) и др.

История 

До 1927 года в рамках Новоржевского уезда Псковской губернии существовала Новоржевская волость.

В 2015 году путём объединения Барутской, Макаровской и Жадрицкой волостей была создана новообразованная Новоржевская волость.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входит 171 населённый пункт:

Примечания 

Муниципальные образования Новоржевского района
Сельские поселения Псковской области